Formule 1 en anglais
 Formula One, une série de jeux vidéo :
 Formula 1 ;
 Formula One Championship Edition.
 Formula One, émission de télévision diffusée sur Canal+

Voir aussi